Whispered — англоязычная группа из Финляндии.

История 
В 2001 году Jouni с его школьными друзьями Kopone, Mika и Jani организовали группу Zealot. После того, как парни написали несколько своих песен, группа начала поиски нового барабанщика и гитариста. Показав себя достойными кандидатами, Atte Pesonen и Pepe Ruponen присоединяются к Zealot. Через несколько лет в группу приходят Valtteri Arvaja и Тони Pöllänen, после чего состав группы окончательно сформировался. Название команды изменилось на Whispered.

В 2007 году выходит демо Wrath Of Heaven, и на группу обращают внимание звукозаписывающие компании. После долгой и усердной работы группа записывает свой первый альбом Thousand Swords, который увидел свет в 2010 году.

Состав 
 Jouni Valjakka: гитара, вокал
 Pepe Ruponen: гитара, бэк-вокал
 Mika Karjalainen: клавишные
 Valtteri Arvaja: бас-гитара, бэк-вокал
 Jaakko Nylund: ударные

Музыкальные коллективы Финляндии